Fundamenta astronomiae (Bessel) (1818) – een werk van Friedrich Bessel over onder andere de helderheden en posities van ruim 3000 sterren
 Astronomiae Fundamenta (1757) – een stercatalogus van 398 sterren van Nicolas Louis de Lacaille
 Conspectus Praelectionum Academicarum, continons Fundamenta Astronomiae (1779) – een academisch studieboek van Daniel Melanderhjelm